A La Liga 1986–87-es szezonja volt a bajnokság 56. kiírása. Ez volt a spanyol labdarúgás történetének leghosszabb szezonja, 1986. augusztus 30-tól 1987. június 21-ig tartott.

Résztvevők

Alapszakasz

Végeredmény

Kereszttáblázat

Rájátszás

A csoport

Végeredmény

Kereszttáblázat

B csoport

Végeredmény

Kereszttáblázat

C csoport

Végeredmény

Kereszttáblázat

Osztályozó

Góllövőlista 

La Liga szezonok
Spanyol 1
Spanyol 1